, né le est  un personnage de fiction de Shaman King. Ses fantômes sont Morphin et Zelel (en rejoignant les X-Laws). Son furyoku est de 170 000.

Personnage 

Lyserg est un Anglais qui participe au Shaman Fight, tournoi opposant des shamans du monde entier, pour se venger de Hao Asakura qui a tué ses parents alors qu'il avait 6 ans. Mis à part son désir de vengeance il veut devenir un grand détective. Intelligent et d'une tendance à se fâcher assez facilement (Yoh est le seul à savoir le calmer). Lors de leur rencontre Yoh l'écrasa et lui apprit que même si l'Oversoul est fort il perd de sa puissance si l'âme du Shaman est faible. Après la mort de Boris il rejoignit l'équipe des X-Laws car il trouvait que Yoh était trop gentil avec les sbires de Hao. Plus tard contre les Niles il se montra cruel et était prêt à les tuer mais il échoue car il est incapable de tuer une personne ce qui montre qu'il est gentil. C'est Iron Maiden Jeanne qui termine le travail avec leur prétendu « justice ». Après le combat entre Yoh et le Golem il comprit qu'on ne peut pas tuer pour la justice. À la suite de la connaissance de la véritable identité de Iron Maiden Jeanne (qui n'est pas une sainte mais une fille manipulée par Marco et Rakist) et de la véritable apparence de l'ange (qui est une voiture de sport) son équipe X-One abandonne le Shaman Fight pour se ranger. Mais le frère du chef des Niles, Anahol les tua sauf Marco grâce à Iron Maiden Jeanne dans un accident de voiture heureusement pour eux leur corps n'ont pas été trop touché grâce au Tanuki. Lyserg va en enfer car il porte une grande noirceur en lui mais grâce à Pascal Avaf qui va lui rendre ses fantômes il va battre Mastema et revenir dans le monde des vivants en réunissant ses deux fantômes pour devenir l'Oversoul de type Furei Kôbaku Mastema Dolkeem. En revenant dans le monde des vivants il détruit l'insurmontable barrière magique pache et arrêta les attaques de Ren, Yoh et Horohoro à lui seul. Son oversoul ressemble à celui de Chocolove et de Hao et il maîtrise l'élément de son pire ennemi: le feu. À la fin du tournoi son équipe X-One revient au Shaman Fight. Étant un membre de l'équipe des Cinq soldats il est le seul des cinq à recevoir son Grand Esprit à la fin du manga.

Techniques 
 Dowsing: Lyserg est un Dowser cette technique sert à pister l'élément voulu, similaire au Kokkuri sauf la différence de beauté qu'il y entre Morphin, le renard et le tanuki. 
 Homing Pendulum: Technique qui sert à attaquer en pistant l'adversaire c'est une attaque très rapide seul Yoh a réussi à le stopper. Son nom français est "tête chercheuse".
 Le Wire Frame ou La Revanche du Big Ben: Lyserg donne la forme du Big Ben avec son pendule c'est une technique qui a valu des années d'expérimentations à Lyserg et quelques secondes à Yoh pour le vaincre.
 Mastema Dolkeem: C'est un Over Soul réunissant Morphin et Zelel de la même manière que McDanel Chocolove et de type Kôbaku comme celui de Hao c'est un oversoul très puissant qui possède des tentacules pour attraper l'ennemi et peut utiliser le feu. Son nom français est Flammes Hostiles.
 La Crémation:Technique de Mastema Dolkeem l'ennemi brûle au contact des tentacules il l'utilise contre Blon.

Personnage de Shaman King

en:List of Shaman King characters#Lyserg Diethel
pl:Król szamanów (bohaterowie)#Lyserg Diethel
ru:Список персонажей аниме и манги «Король-шаман»#Лайсерг Дител